Джон Леннон — британський рок-музикант, засновник й учасник гурту «The Beatles».
 Аарон Леннон — англійський футболіст.
 Сінтія Леннон — перша дружина Джона Леннона.
 Стівен Леннон — шотландський футболіст.
 Шон Леннон — американський співак, композитор, музикант та актор.

Англійські прізвища